Martinec ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Martinec (* 1958), US-amerikanischer Physiker
 Petr Martinec (* 1975), tschechischer Badmintonspieler

 Vladimír Martinec (* 1949), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Martinek
 Martínez